Il doppio del torneo di tennis South African Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e David Pate che hanno battuto in finale Gary Muller e Tim Wilkison 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  David Pate (campioni)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)

 John Fitzgerald /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1988